Plaats in Indonesië
 Sungai Dusun (Rantau Rasau), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
 Sungai Dusun (Batang Tuaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau